Bartow kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Bartow (Florida)
Bartow (Georgia)
Bartow (Mecklenburg)